Шуляки — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Шуляки — деревня в Зельвенском районе Гродненской области.
 Шуляки — деревня в Слуцком районе Минской области.

Украина 
 Шуляки — село в Жашковском районе Черкасской области.
 Шуляки — село в Козелецком районе Черниговской области.